Radost může být :

 radost – lidská emoce
 Radost (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Prachatice
 Radost (Křivoklátská vrchovina) (583,4 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Rokycany, východně od Ostrovce
 Dům Radost – dříve Dům odborových svazů v Praze
 Divadlo Radost – loutkové divadlo v Brně
 Kino Radost – oblíbený název u některých českých kin
 Kulturní dům Radost – kulturní památka v Havířově
 Park Radost – park mezi stadionem Viktorie Žižkov a Domem Radost
 Radost FX – pražský hudební klub